La Vysšaja Liga 2002-2003 è stata la 13ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo, nonché l'ultima con questo nome. La stagione regolare è iniziata il 6 settembre 2002 e si è conclusa il 10 aprile 2003, prolungandosi fino al 25 maggio con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dinamo Mosca campione di Russia 2002-03 e qualificato alla Coppa UEFA 2003-04.
  Kaspij, Politech San Pietroburgo, Poligran Vnukovo e Saratovec retrocessi in Vysšaja Liga 2003-04 divenuta, dopo la riforma dei campionati, la seconda divisione.

Play-off 
I play-off valevoli per il titolo nazionale si sono svolti tra il 19 aprile e il 25 maggio 2003. Il regolamento prevede che tutti i turni si disputino al meglio delle tre gare.

Tabellone

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Finale 3º posto

Finale

Note

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2002
Calcio a 5 nel 2003